Maparari, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Mapararí : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Federación dans l'État de Falcón ;
 Mapararí : capitale de la paroisse civile de Mapararí, dans la municipalité de Federación dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme